Ashwell (Devon)
Ashwell (Hertfordshire)
Ashwell (Rutland)
Ashwell (Somerset)
Ashwell (Queensland)

Gilbert Ashwell
Lena Ashwell
Thomas Ashwell